Andrea Anastasi (1960-), joueur de volley-ball italien ;
 Auguste Anastasi (1820-1889), peintre paysagiste français ;
 Francis Anastasi (1933-), coureur cycliste français ;
 Giovanni Anastasi (1653-1704), peintre italien ;
 Sir Giovanni Anastasi, consul de Suède en Égypte ;* Jean Anastasi (1935-), coureur cycliste français ;
 Jean Anastasi (1935-2020), coureur cycliste français ;
 Pietro Anastasi (1948-2020), joueur de football italien ;
 William Anastasi (1933-), peintre et artiste visuel américain.

Homonymie de patronyme maltais